Pawlowskaja ist der Name folgender Orte in Russland:

 Pawlowskaja (Krasnodar), Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons in der Region Krasnodar
 Pawlowskaja (Archangelsk, Konoscha), in der Oblast Archangelsk, Rajon Konoscha
 Pawlowskaja (Archangelsk, Njandoma), in der Oblast Archangelsk, Rajon Njandoma
 Pawlowskaja (Archangelsk, Onega), in der Oblast Archangelsk, Rajon Onega
 Pawlowskaja (Archangelsk, Schenkursk, Schegowary), in der Oblast Archangelsk, Rajon Schenkursk, Ländliche Siedlung Schegowary
 Pawlowskaja (Archangelsk, Schenkursk, Sjumski), in der Oblast Archangelsk, Rajon Schenkursk, Ländliche Siedlung Sjumski
 Pawlowskaja (Archangelsk, Schenkursk, Ust-Padenga), in der Oblast Archangelsk, Rajon Schenkursk, Ländliche Siedlung Ust-Padenga
 Pawlowskaja (Archangelsk, Welsk), in der Oblast Archangelsk, Rajon Welsk
 Pawlowskaja (Archangelsk, Werchnjaja Toima), in der Oblast Archangelsk, Rajon Werchnjaja Toima
 Pawlowskaja (Jaroslawl), in der Oblast Jaroslawl
 Pawlowskaja (Kirow), zwei Ortsteile der Ländlichen Siedlung Itschetowkiny in der Oblast Kirow, Rajon Afanassjewo
 Pawlowskaja (Wladimir), in der Oblast Wladimir
 Pawlowskaja (Wologda, Charowsk), in der Oblast Wologda, Rajon Charowsk
 Pawlowskaja (Wologda, Kitschmengski Gorodok), in der Oblast Wologda, Rajon Kitschmengski Gorodok
 Pawlowskaja (Wologda, Tarnogski, Schewdenizki), in der Oblast Wologda, Rajon Tarnogski, Ländliche Siedlung Schewdenizki
 Pawlowskaja (Wologda, Tarnogski, Werchowski), in der Oblast Wologda, Rajon Tarnogski, Ländliche Siedlung Werchowski
 Pawlowskaja (Wologda, Totma), in der Oblast Wologda, Rajon Totma
 Pawlowskaja (Wologda, Woschega, Jawengski), in der Oblast Wologda, Rajon Woschega, Ländliche Siedlung Jawengski
 Pawlowskaja (Wologda, Woschega, Nischneslobodski), in der Oblast Wologda, Rajon Woschega, Ländliche Siedlung Nischneslobodski
 Pawlowskaja (Wologda, Woschega), in der Oblast Wologda, Rajon Woschega, Ländliche Siedlung Woschega

Pawlowskaja ist der Familienname von:
 Emilia Karlowna Pawlowskaja (1853–1935), russische Opernsängerin (Sopran)